Nipponnemertes är ett släkte av slemmaskar som beskrevs av Friedrich 1968. Enligt Catalogue of Life ingår Nipponnemertes i familjen Cratenemertidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Hoplonemertea.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Slemmaskar
Nipponnemertes